Bello, település Spanyolországban, Aragónia autonóm közösségben, Teruel tartományban
Bello, település Kolumbiában, Antioquia megyében